Болгар — многозначное слово.
 Болгар, Михаил Израилович (1948—2003) — специалист по спортивному туризму, Заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта СССР.

Населённые пункты 
 Болгар — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Болгар — город, административный центр Спасского района Татарстана.
 Болгар, иногда Болгары — село в Спасском районе Татарстана.

Другие 
 Болгар — марка болгарских тракторов
 Болгар — сорт болгарского столового винограда (160 грамм сахара в 1 кг ягод)
 Супер ран Болгар — сорт болгарского столового винограда
Болгар — персонаж одноимённого болгарского веб-мультсериала (болг. Българ)

См. также 
 Болгары (значения)
 Булгар (значения)

Примечания